Unín può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Unín, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale

Slovacchia
Unín, comune del distretto di Skalica, nella regione di Trnava